El término real hace referencia a varios artículos:

Idea
 Lo real, un concepto filosófico, psicológico y epistemológico con diverso grado de relación con el concepto coloquial de realidad (el DRAE lo define como que tiene existencia verdadera y efectiva).
 Número real, concepto matemático.
 Lo real, lo imaginario y lo simbólico, conceptos psicológicos.

Monarquía
Casa real, casa de un rey o soberano de una monarquía hereditaria
Familia real, familia extendida de un monarca. 
 Estandarte Real, estandarte que representa a la persona de un monarca
 Villa real, título que un rey daba a ciertas villas y que comportaba algunos privilegios y beneficios.

Geografía
 Vila Real, ciudad portuguesa;
 Réal, comuna francesa

En España
 Real, municipio de la Comunidad Valenciana
 Ciudad Real, capital de provincia de Castilla-La Mancha
 Puerto Real, municipio de Cádiz
 Villarreal, localidad de la Comunidad Valenciana
 Bardenas Reales, paraje del sureste de Navarra
 Encinas Reales, localidad de Córdoba
Alcalá la Real, ciudad y un municipio español de la provincia de Jaén
Zalamea la Real, municipio español de la provincia de Huelva
Mancha Real, municipio español de la provincia de Jaén
Son Real, conjunto de construcciones funerarias en el término municipal de Santa Margarita
Talavera la Real, municipio de la Provincia de Badajoz.

En Argentina
 Real del Padre, ciudad de la provincia de Mendoza (Argentina)
 Villa Real, barrio de Buenos Aires

Arquitectura y urbanismo
 Real Alcázar, diversos alcázares con la denominación de Real, relacionada con el concepto de regio
Camino real, el construido por el Estado, más ancho de lo común y que unía ciudades importantes
Cañada real, cañadas de uso tradicional en la trashumancia en España

Moneda 
 Real (moneda), varias monedas que llevan o han llevado ese nombre:
 Real brasileño, la moneda de Brasil;
 Real español, la antigua moneda española;

Música
 Real canción de Jax Jones con Selena Gomez

 Real, álbum musical de J Balvin

Deporte

 Real Betis Balompié, club de fútbol de Sevilla
 Real Burgos Club de Fútbol, club de fútbol de Burgos
 Real Club Celta de Vigo, club de fútbol de Vigo
 Real Club Deportivo de La Coruña, club de fútbol de La Coruña
 Real Club Deportivo Espanyol, clube de fútbol de Barcelona
 Real Club Deportivo Mallorca, club de fútbol de Palma de Mallorca
 Real Club Recreativo de Huelva, club de fútbol de Huelva
 Real Jaén Club de Fútbol, club de fútbol de Jaén
 Real Madrid Club de Fútbol club de fútbol de Madrid
 Real Murcia Club de Fútbol, club de fútbol de Murcia
 Real Oviedo, club de fútbol de Oviedo
 Real Racing Club de Santander, club de fútbol de Santander
 Real Sociedad de Fútbol,  club de fútbol de San Sebastián
 Real Sporting de Gijón, club de fútbol de Gijón
 Real Unión Club, club de fútbol de Irún
 Real Valladolid Club de Fútbol, club de fútbol de Valladolid
 Real Zaragoza, club de fútbol de la ciudad de Zaragoza
 Real Salt Lake, club de fútbol de Utah, Estados Unidos

Derecho
 Real cédula era una orden expedida por el rey de España entre los siglos XV y XIX
Real Decreto, norma jurídica con rango de reglamento que emana del poder ejecutivo (el Gobierno)
Real Decreto-ley, norma jurídica con rango de ley
Real orden, disposición con fuerza de ley dictada por el soberano español
Autorización real, concesión hecha por los miembros más altos de una Familia Real
Carta Real, decreto expedido por un monarca británico para legitimar la formación de una persona jurídica
Fuero Real, cuerpo legislativo otorgado por Alfonso X
Real provisión, tipo de disposición jurídico-administrativa a medio camino entre la ley y las ordenanzas
Derecho real, poder jurídico que ejerce una persona (física o moral) sobre una cosa de manera directa e inmediata
Real Audiencia, órgano judicial creado por la Corona de Castilla.

Cultura
 F220 Real, álbum de la banda F220,
 Real, álbum de la banda[L'Arc~en~Ciel.
 Real, álbum del cantante boricua Ivy Queen.
 Real, álbum del cantante colombiano J Balvin.
 Real, manga de Takehiko Inoue.
Teatro Real, varios teatros del mundo
Calle Real, grupo de timba sueco
B-Real, rapero estadounidense

Además
Guardia Real, representación de las Fuerzas Armadas de España al servicio del Rey
Alférez Real, el Jefe de las tropas reales
Capilla Real, cuerpo de clérigos y músicos que sirven en una corte regia.
La Real, la mayor galera de su tiempo 
Real Fénix, navío de línea de la Real Armada Española